Хасав-Чан-Кавиль:

 Хасав-Чан-Кавиль I (ум. ок. 734) — двадцать шестой правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.
 Хасав-Чан-Кавиль II — последний известный правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.